Le pape Jean XVII (1003) a créé un cardinal.

1003
Pietro, cardinal d'Ostie, mort en 1005

Voir aussi 
 Liste des cardinaux créés aux XIe, XIIe et XIIIe siècles

Jean 17